Лето — многозначный термин (имя собственное и нарицательное), входит в состав сложных терминов.
 Лето — время года.
 Лето () — устаревшее слово, обозначающее год; от него образовано слово летопись. В современном языке употребляется только во множественном числе («лета́» и «ле́та» — например, «в лета́х», то есть пожилой; «многая ле́та!», и т. д.).
 Лето — древнегреческая богиня, мать Аполлона и Артемиды.
 (68) Лето — астероид в Солнечной системе.
 Лето — невключённое сообщество в округе Хиллсборо, штат Флорида, США.
 «Лето» — картина из цикла «Времена года» итальянского художника Джузеппе Арчимбольдо (1563).
 Лето-84 — командно-штабные учения стран-участниц Организации Варшавского договора.

Музыка 
 «Лето» — скрипичный концерт № 2 соль минор, RV 315 Антонио Вивальди, часть произведения «Времена года».
 «Лето» — песня Майка Науменко и группы «Зоопарк».
 «Лето» — песня Виктора Цоя.
 «Лето» — песня группы Чи-Ли.

Фамилия 
Лето (Leto или Lehto) — фамилия. Известные носители:
 Лето, Даррен (род. 1968) — американский кёрлингист.
 Лето, Джаред (род. 1971) — американский актёр и музыкант.
 Лето, Джулио Помпонио (1428—1498) — итальянский гуманист и историк; внебрачный сын принца Джованни Сансеверино.
 Лето, Себастьян (род. 1986) — аргентинский футболист.
 Лето, Шеннон (род. 1970) — американский рок-музыкант.

Фильмы 
 «Лето» () — фильм Дэвида Лина (1955 год, Великобритания — США).
 «Лето» — фильм Арво Круусемента (1976 год, «Таллинфильм»), экранизация одноимённой повести Оскара Лутса.
 «Лето» — фильм Кирилла Серебренникова о Викторе Цое (2018 год, Россия).
 «Лето 84» — фильм Франсуа Симара, Анук Висселль и Йоанна-Карла Висселль (2018 год, Канада).
 «Лето 85» () — фильм Франсуа Озона (2020 год, Франция).

См. также 
 
 
 Список страниц, начинающихся с «Лето»